Průcha ist der Familienname folgender Personen:

 Milan Průcha (* 1931), tschechischer Philosoph
 Petr Průcha (* 1982), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Prucha